Zorge ist der Name von:

 Zorge (Walkenried), Ortsteil der Gemeinde Walkenried im Landkreis Göttingen, im niedersächsischen Südharz 
 Zorge (Fluss), linker Zufluss des Südharz-Gewässers Helme bei Windehausen, Landgemeinde Heringen/Helme, Landkreis Nordhausen, Thüringen